{{Ficha de taxón
| name	= Qiupalong henanensis
| image = Qiupalong_Restoration.png
| image_width = 250px
| image_caption = 
| fossil_range =  Cretácico Superior
| regnum = Animalia	
| phylum = Chordata	
| classis = Sauropsida	
| superordo = Dinosauria	
| ordo = Saurischia 	
| subordo = Theropoda	
| familia = Ornithomimidae
| genus = Qiupalong
| genus_authority = Xu et al., 2011
| species = Q. henanensis'
| species_authority =Xu et al., 2011
 	
}}Qiupalong henanensis es la única especie conocida del género extinto Qiupalong (zh. "dragón de Qiupa") de dinosaurio terópodo ornitomímido, que vivió a finales del período Cretácico  durante el Maastrichtiense hace aproximadamente entre 77 a 66 millones de años, en lo que hoy es Asia. 

Sus fósiles fueron encontrados en la provincia de Henan, China. Se conoce solo un esqueleto postcraneal parcial desarticulado, el holotipo, HGM 41HIII-0106, encontrado en la Formación Qiupa. Qiupalong es el primer ornitomímido definitivo de Asia fuera del desierto de Gobi y es la aparición más al sur de Ornithomimidae en el Cretácico tardío del este de Asia. Qiupalong será oficialmente nombrado por Li Xu, Kobayashi Yoshitsugu, Lü Junchang, Yuong-Lee Nam, Liu Yongqing, Kohei Tanaka, Zhang Xingliao, Jia Zhang Jiming y Songhai en 2011. La especie tipo de "Qiupalong" es "Q. henanensis". El nombre del género significa dragón de la Formación Qiupa y el nombre específico se refiere a la provincia china de Henan, en la que fue descubierto. Qiupalong es de finales del Cretácico Superior, basado en la era de la Formación Qiupa. Qiupalong es el primer ornitomímido asiático definitivo de fuera del desierto de Gobi y es la ocurrencia más al sur de Ornithomimidae del Cretácico tardío del este de Asia. 

Especímenes adicionales, los cuales incluyen vértebras, miembros delanteros, caderas y miembros posteriores fueron descritos posteriormente en 2017 del Grupo Belly River en Alberta, Canadá. Estos fueron referidos como Qiupalong sp., es decir, como especie indeterminada, dado que estos fósiles aparecen más de 10 millones de años antes del material holotipo de Qiupalong. Estos hallazgos sugieren que Qiupalong habría aparecido en Asia llegando desde Canadá. A continuación se ve el cladograma según Xu et al.'' de 2011.

Referencias 

Ornithomimosauria
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia